Малая Алексеевка — название населённых пунктов в России:

 Малая Алексеевка — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Малая Алексеевка — деревня в Петровском районе Тамбовской области.

См. также 
 Алексеевка